Welland est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Colin Welland (1934-2015) est un acteur et scénariste britannique
  (né en 1955), professeur britannique de nanotechnologie
 Michael Welland (1946-2017), professeur britannique de nanotechnologie
  (né en 1962), joueur professionnel de bridge américain

Prénom 
 Welland Gemmell (1910-1954), homme politique canadien

Toponyme

, banlieue d'Adélaïde en Australie-Méridionale

Welland, ville de l'Ontario
 Welland, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario.
 Welland, ancienne circonscription provinciale de l'Ontario.
 Le canal Welland est un canal navigable de l'Ontario.

, village du Worcestershire en Angleterre
 La  est un fleuve d'Angleterre qui traverse Stamford

Voir aussi 
 Rolls-Royce Welland, premier turboréacteur britannique produit en série

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme